Ausweglos ist der Titel der Filme:

 Ausweglos (1970) – deutscher Dokumentarfilm
 Ausweglos (1989) – US-amerikanischer Actionfilm
 Ausweglos (1995) – deutscher Kriminalfilm
 Tatort: Ausweglos – deutscher TV-Krimi

Siehe auch:

 Ausweglosigkeit